Noé Hernández puede hacer referencia a:
Noé Hernández Álvarez, actor mexicano.
Noé Hernández Izquierdo, político peruano.
Noé Hernández Valentín, atleta mexicano.